Dong puede referirse a:

 La etnia de los Dong es una de las 56 que conforman la República Popular China.
 Dong es el nombre de la moneda de Vietnam.
 Dong de Vietnam del Norte.
 Dong de Vietnam del Sur.
 El río Dong, uno de los principales ríos de China.

Enlaces externos